Michaił Arkadjewicz Purtow (, ur. 28 maja 2002 w Niżnym Tagile) – rosyjski skoczek narciarski. Medalista mistrzostw świata juniorów. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował we wrześniu 2017 w Kanderstegu, gdzie w zawodach FIS Cup uplasował się w siódmej i dziewiątej dziesiątce. W lutym 2018 w tej samej miejscowości wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 42., a drużynowo 8. W marcu 2018 w Falun zdobył pierwsze punkty FIS Cupu, zajmując 7. pozycję, dzięki czemu uzyskał dodatkowe miejsce startowe dla reprezentacji Rosji na 1. period Letniego Pucharu Kontynentalnego 2018.

W styczniu 2019 w Lahti wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019 – indywidualnie był 23., w konkursie drużynowym 7., a w rywalizacji drużyn mieszanych z rosyjskim zespołem zdobył złoty medal. W marcu 2019 w Czajkowskim zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, dwukrotnie zajmując 20. lokatę. W sierpniu 2019 w Zakopanem po raz pierwszy przystąpił do rywalizacji w Letnim Grand Prix – w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego został zdyskwalifikowany, a w zmaganiach drużynowych zajął z Rosjanami 8. miejsce. Kilka dni później w Hakubie zadebiutował w głównej części rywalizacji indywidualnej, plasując się na 43. i 38. miejscu. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wziął udział w mistrzostwach świata juniorów, zajmując 43. miejsce w konkursie indywidualnym.

W lutym 2021 w Lahti wystartował na mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym zajął 15. lokatę, a w zmaganiach drużynowych zdobył brązowy medal. 19 lutego 2021 zadebiutował w Pucharze Świata, w zawodach w Râșnovie zajmując 43. miejsce. We wrześniu 2021 w Czajkowskim zajął 28. lokatę w zawodach Letniego Grand Prix, zdobywając pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu.

Purtow stawał na podium mistrzostw Rosji – zimą 2020 zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym na skoczni dużej, zimą 2021 zajął trzecie lokaty w rywalizacji drużynowej oraz zmaganiach zespołów mieszanych, a latem 2021 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Purtowa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2002
Ludzie urodzeni w Niżnym Tagile